Нивиньский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Альфред Нивиньский (1900—1940) — младший лейтенант саперного резерва Войска Польского. 
 Владислав Нивиньский — главный герой польского телесериала «Польские дороги» 1976 года.
 Дамиан Тадеуш Нивиньский (род. 1957) — польский учёный в области математики.
 Пётр Нивиньский (род. 1966) — польский историк, журналист, педагог высшей школы.
 Раймунд Нивиньски (1940—2004) — польский спортсмен, метатель молота.
 Станислав Нивиньский (1932—2002) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.
 Станислав Нивиньский — мэр Влоцлавека в 1909—1914 гг.
 Станислав Нивиньский — польский активист борьбы за независимость, член Польской военной организации на Востоке, посмертно награжден Virtuti Militari (17 мая 1922 г.)
 Тадеуш Нивиньский (1906—1967) — польский инженер-химик, организатор бумажной промышленности.
 Тадеуш Нивиньский (род. 1947) — учёный в области химии и писатель.
 Ян Нивиньский (1900—1972) — польский актёр и писатель.

См. также

Примечания